Chazey-Bons – comune francese, situato nel dipartimento dell'Ain della regione del Rodano-Alpi
Chazey-sur-Ain – comune francese, situato nel dipartimento dell'Ain della regione del Rodano-Alpi